Skriðufjall kan syfta på följande platser:

Island 

 Skriðufjall (berg i Island, Austurland), 
 Skriðufjall (berg i Island, Västfjordarna), 

Robotskapade Islandförgreningar